Un poncho este un obiect de îmbrăcăminte, care face parte din stratul protector de vestimenție exterioară, conceput a proteja corpul uman de frig și de intemperii.

Poncho ori PONCHO s-ar mai putea referi la:

 Poncho (joc video), joc interactiv video realizat de Delve Interactive
 PONCHO, corporație non-profit din Seattle, statul , .

Alte articole 
 Pancho

Dezambiguizare
Neologisme
Obiecte vestimentare
Substantive comune